Toad puede referirse a:

 Toad, sistema de software.
 Toad, personaje de la franquicia de Mario.
 Toad, personaje de los cómics X-Men, de Marvel Comics.
 Toad grupo de rock progresivo de los años 70.
«Toad», canción de la banda británica, Cream